Los Rosales kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Los Rosales, Delstaten Mexiko, Zinacantepec, 
 Los Rosales, Guanajuato, Silao de la Victoria, 
 Los Rosales, Chiapas, Tuzantán, 

Robotskapade Mexikoförgreningar